Il singolare del torneo di tennis Del Mar Financial Partners Inc. Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tamira Paszek che ha battuto in finale Shūko Aoyama 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Sachie Ishizu (secondo turno)
 Julia Cohen (secondo turno)
 Mayo Hibi (quarti di finale)
 Stéphanie Dubois (primo turno)

 Tamira Paszek (Campionessa)
 Gabriela Dabrowski (semifinali)
 Amandine Hesse (secondo turno)
 Chieh-Yu Hsu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Del Mar Financial Partners Inc. Open 2014